Ta-tchang () může znamenat:

společnosti
 China Datang Corporation, čínská státem vlastněná firma vyrábějící generátory
 Datang Telecom, telekomunikační firma
 Datang International Power Generation Company, dceřiná společnost China Datang Corporation

místa v Číně
 Datang Station (大塘), stanice metra v Kantonu, Kuang-tung
 Ta-tchang (městský obvod, Kanton) (大塘街道), v městském obvodě Jüe-siou, Kanton
 Ta-tchang (městský obvod, Wu-čou) (大塘街道), v prefektuře Čchang-čou, Wu-čou, autonomní oblast Kuang-si
 Ta-tchang (Fo-šan), v obvodě San-šuej, městská prefektura Fo-šan, provincie Kuang-tung
 Ta-tchang (Šao-kuan), v obvodě Čchü-ťiang, městská prefektura Šao-kuan, provincie Kuang-tung 
 Ta-tchang (Li-pchu), obvod Li-pchu, autonomní oblast Kuang-si
 Ta-tchang (Nan-ning), obvod Liang-čching, městská prefektura Nan-ning, autonomní oblast Kuang-si
 Ta-tchang (Sin-čcheng), obvod Sin-čcheng, autonomní oblast Kuang-si
 Ta-tchang (Jü-lin), obvod Jü-čou, městská prefektura Jü-lin, autonomní oblast Kuang-si
 Ta-tchang (Pching-tchang), obvod Pching-tchang, provincie Kuej-čou
 Ta-tchang (Pchu-ťiang), obvod Pchu-ťiang, provincie S’-čchuan
 Ta-tchang (Ču-ťi), obvod Ču-ťi, provincie Če-ťiang
 Ta-tchang (Lej-šan), obvod Lej-šan, provincie Kuej-čou
 Ta-tchang (Kuej-tung), obvod Kuej-tung, provincie Chu-nan
 Ta-tchang (Sin-ťien), obvod Sin-ťien, provincie Ťiang-si
 Ta-tchang (Jü-kan), obvod Jü-kan, provincie Ťiang-si